João Tavares de Almeida pode referir-se a:

 João Tavares de Almeida, governador colonial do Ceará;
 João Tavares de Almeida, governador de Moçambique e da Índia Portuguesa

Desambiguação